Основна стаття: Вімблдонський турнір 2012

Чемпіонкою Вімблдонського турніру 2011 року була Петра Квітова, Чехія. В турнірі перемогла Серена Вільямс, для якої це вже п'ята Вімблдонська перемога.

Сіяні гравці 
 

 Марія Шарапова (4 коло)
 Вікторія Азаренко (півфінал)
 Агнешка Радванська (фінал)
 Петра Квітова (чвертьфінал)
 Саманта Стосур (2 коло)
 Серена Вільямс(чемпіонка)
 Каролін Возняцкі (1 коло)
 Анджелік Кербер (півфінал)
 Маріон Бартолі (2 коло)
 Сара Еррані (3 коло)
 Лі На (2 коло)
 Віра Звонарьова (3 коло)
 Домініка Цибулкова (1 коло)
 Ана Іванович (4 коло)
 Сабіне Лісіцкі (чвертьфінал)
 Флавія Пеннетта (1 коло)

 Марія Кириленко (чвертьфінал)
 Єлена Янкович (1 коло)
 Луціє Шафарова (1 коло)
 Надія Петрова (3 коло)
 Роберта Вінчі (4 коло)
 Юлія Ґерґес (3 коло)
 Петра Цетковська (2 коло)
 Франческа Ск'явоне (4 коло)
 Чжен Цзє (3 коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
 Даніела Гантухова (1 коло)
 Крістіна Макгейл (3 коло)
 Моніка Нікулеску (1 коло)
 Пен Шуай (4 коло)
 Анастасія Павлюченкова (2 коло)
 Світлана Кузнецова (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М Шарапова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Родіонова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В Долонц
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ц Піронкова
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Сє Шувей
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= В Раззано
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= В Звонарьова
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М Бартель
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е Галловіц-Халл
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04=

Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=3
| RD1-team01={{nowrap| А Радванська}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М Рибарікова
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= В Вільямс
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= О Весніна
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= І Бенесова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Г Вотсон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Дж Гемптон
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=61
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Н Петрова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= МЕ Камерін
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Т Бабош
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= М Уден
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Т Танасугарн
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А Татішвілі
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К Джорджі
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= Ф Пеннетта
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01={{nowrap| А Радванська}}
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= О Весніна
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г Вотсон
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Дж Гемптон
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Н Петрова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=63
| RD2-score05-3=9
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Т Бабош
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А Татішвілі
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= К Джорджі
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01=

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Лі На
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К Первак
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С Кирстя
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= П Пармантьє
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Н Броуді
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06={{nowrap| Л Домінгес Ліно}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= А Каданту
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= М Кириленко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Пен Шуай
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С Заневська
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Я Ґайдошова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А Моріта
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А Рус
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= М Дой
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К Суарес Наварро
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= С Стосур
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Лі На
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С Кирстя
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=17
| RD2-team04= М Кириленко
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= Пен Шуай
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А Моріта
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А Рус
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= С Стосур
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=
| RD3-team01= С Кирстя
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=17
| RD3-team02=

Нижня частина

Секція 5

Секція 6 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Д Цибулкова
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К Закопалова
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= О Говорцова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Анніка Бек
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= П Герцог
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Кр Плішкова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Л Робсон
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Ф Ск'явоне
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09=

Секція 7 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= К Возняцкі
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Т Пашек
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А Корне
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Н Братчикова
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ґ Арн
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Секція 8 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= А Іванович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Дате-Крум
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К Бондаренко
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А Якімова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Мінелла
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ш Пеєр
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= Ю Ґерґес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

Виноски 

Вімблдонський турнір
2012 у тенісі